El término Fuente de Apolo es el nombre de varias fuentes (obras de arquitectura):

Fuentes

En España 
 Fuente de Apolo en el Jardín de la Isla de la localidad de Aranjuez, Madrid;
 Fuente de Apolo en el Jardín del Príncipe de la localidad de Aranjuez, Madrid;
 Fuente de Apolo en la ciudad de Madrid;
 Fuente de Apolo en los jardines del Palacio Real de la localidad de La Granja de San Ildefonso, Segovia;

En Francia 
 Fuente de Apolo en los jardines del Palacio Real de la localidad de Versalles;

En Libia 
 Fuente de Apolo, en Cirene;